Крихубер — фамилия:

 Крихубер, Йозеф (1800—1876) — австрийский художник.
 Крихубер, Фридрих (1834—1871) — австрийский художник, сын Йозефа Крихубера.